В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Унгенского района входит 74 населённых пункта, в том числе:
 2 города — Унгены (), Корнешты ();
 1 населённый пункт в составе города — Романовка ();
 12 сёл, не входящих в состав коммун;
 59 сёл, входящих в состав 19 коммун.

Примечания 

Унгенский район
Унгенский район